Guilloux est un patronyme d'origine bretonne.

Origine du nom 
À la manière des personnages des contes traditionnels, comme Chanteclerc le coq, Ysengrin le loup ou Blanche l'hermine dans le Roman de Renart, Gwilhoù en breton est le nom habituellement donné au loup ( en breton)  dans les chants et les traditions bretonnes :

Patronyme 

 Albert Guilloux, sculpteur français ;
 Alexis Guilloux, archevêque d'Haïti de 1870 à 1885 ;
 Alphonse Guilloux (1852-1939), sculpteur français ;
 Arnaud Guilloux (1988), triathlète professionnel français ;
 Bertrand Guilloux (1977), joueur de rugby à XV ; 
 Charles Guilloux (1866-1946), peintre français ;
 Louis Guilloux (1899-1980), écrivain ;
 Pierre Guilloux (1901-1937), athlète et joueur de basket-ball français.

Variante 
 Maurice Le Guilloux (1950), ancien coureur cycliste.

Notes et références